KSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasese (Uganda)
 KSE – Kent School of English – Scuola d'inglese per ragazzi di varie nazionalità.